Elżbieta Kowalewska (1905–1967) – polska aktorka
 Elżbieta Kowalewska (1953–2012) – polska strzelczyni